Jelena Dokić era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis BCR Open Romania Ladies 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Irina-Camelia Begu che ha battuto in finale Laura Pous Tió 6–3, 7–5.

Teste di serie

  Simona Halep  (semifinali)
  Irina-Camelia Begu (campionessa)
  Sorana Cîrstea  (quarti di finale)
  Petra Martić (Withdrew)

 Laura Pous Tió (finale)
 Carla Suárez Navarro  (semifinali)
 Maria Elena Camerin  (quarti di finale)
 Renata Voráčová (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

BCR Open Romania Ladies 2011